Награда на БАФТА за най-добър анимационен филм () се връчва от 2007 г.

Победители и номинирани 

Награди BAFTA
Награди за най-добър пълнометражен анимационен филм